Alex O'Brien e Sébastien Lareau hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 7-6 (7), 6-4.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (secondo turno, ritiro)
 Sandon Stolle /  Wayne Black (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno) 
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (primo turno) 
  Alex O'Brien /  Sébastien Lareau (campioni) 
 Donald Johnson /  Cyril Suk (terzo turno) 
 Goran Ivanišević /  Jeff Tarango (primo turno) 
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno) 
 Justin Gimelstob /  Richey Reneberg (terzo turno) 
 Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

US Open 1999
ATP Tour 1999